Comani – variante di Cumani, popolazione nomade turca

Persone
Daniela Comani (1965–) – artista italiana
Enrico Comani (1906–1938) – aviatore italiano